Het judotoernooi in de klasse tot 100 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op donderdag 2 augustus 2012. Regerend olympisch kampioen was Naidangiin Tüvshinbayar uit Mongolië, die ditmaal genoegen moest nemen met de zilveren medaille. In totaal kwamen 30 judoka's uit 30 landen uit in de half-zwaargewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking

Mannen 100